Havenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Otto Havenstein (1867–1945), deutscher Kommunalpolitiker
 Birgit Havenstein (* 1954), deutsche Flötistin, Komponistin und Musikpädagogin
 Ernst Havenstein (1911–1997), deutscher Maler, Zeichner und Kunstlehrer 
 Felix Havenstein (1893–1970), deutscher Schriftsteller und Heimatforscher
 Friedrich Havenstein (1833–1879), deutscher Politiker
 Günter Havenstein (1928–2008), deutscher Leichtathlet

 Lene Havenstein (1914–2009), deutsche Malerin
 Linda Havenstein (* 1984), deutsche Video- und Medienkünstlerin
 Martin Havenstein (1871–1945), deutscher Pädagoge, Philosoph und völkischer Autor 
 Muriel Havenstein (1923–2009), amerikanische Jazzmusikerin
 Ricardo Havenstein (* 1964), argentinischer Gitarrist
 Rob Havenstein (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Rudolf Havenstein (1857–1923), deutscher Jurist und Präsident der Reichsbank